Contrario – in semantica sinonimo di antonimo
 Monte Contrario – montagna delle Alpi Apuane
 Mundo ao Contrário – album del gruppo Xutos & Pontapés

Pagine correlate 
 Contrari